Privilege es la discoteca más grande del mundo, según el libro Guinness de los récords, con una capacidad de 10 000 personas. Ostenta este lugar después de que Discomunal Thamesis (Redován) fuera cerrada. Se encuentra no muy lejos de San Rafael, Ibiza, España, a menos de 1 km de la discoteca Amnesia. Durante catorce años, la discoteca acogió Manumission, uno de los eventos más famosos de la isla. Tras una disputa entre el dueño del club y los organizadores de Manumission, el evento se trasladó a Amnesia.

Originalmente llamado Ku Club, Privilege fue un restaurante de la década de 1970. La sala principal es del tamaño de un hangar de aviones, con un techo alto de 25 metros y una piscina. En la discoteca se filmó el mítico vídeo para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, el 29 de mayo de 1987. Discoteca enorme con sorprendentes espectáculos de luces Discoteca cavernosa conocida por sus espectaculares espectáculos de luces, con bailarines y DJ de renombre.

Resident DJs 

 Adam Beyer
 Ben Klock
 Carl Cox
 Marcel Dettmann
 Jayda G
 Alex P
 Deborah De Luca
 Dennis Cruz
 Sindey Charles
 The Blessed Madonna
 Young Marco
 Luca Donzelli
 Jamie Jones
 Seb Zito

Véase también 
 Pachá
 DC10

Referencias

Enlaces externos 
  Imágenes en Flickr sobre la discoteca Privilege.
  Imágenes en Google sobre la discoteca Privilege.
  Página oficial de la discoteca Privilege en Facebook.
  Vídeos sobre la discoteca Privilege en Youtube.
 

Discotecas de Ibiza